Birth ist der Name von Ortschaften Nordrhein-Westfalen:
 Birth (Velbert), Stadtteil von Velbert, Kreis Mettmann
 Birth (Niederkrüchten), Ortschaft der Gemeinde Niederkrüchten, Kreis Viersen
 Birth (Hennef), Ortschaft der Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis

Birth ist der Name dieses Films:
 Birth (Film), Spielfilm des britischen Regisseurs Jonathan Glazer

Birth ist der Familienname folgender Person:
 Gustav Birth (1887–1937), russlanddeutscher Pastor
 Hans Birth (1887–1961), deutscher Lehrer und Politiker (SPD)
 Manfred Birth (* 1943), deutscher Politiker, Bürgermeister der Stadt Gifhorn in Niedersachsen

Birth ist der Name folgender Zeitschrift:
 Birth (Zeitschrift), wissenschaftliche Zeitschrift

Siehe auch:
 Birt